Santiago Airport kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Santiago Airport (flygplats i Bolivia), Beni,

Brasilien 

 Santiago Airport (flygplats i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar